53-й отдельный инженерный батальон  — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 26 мая 1944 года.

В июне 1941 года находится на Карельском перешейке, к сентябрю 1941 года изъят из состава 23-й армии и приступил к совершенствованию обороны на южных подступах к Ленинграду

В апреле 1942 года передислоцирован в распоряжение Невской оперативной группы. Базируется в деревне Манушкино близ Невы. В августе 1942 года направлялся на усиление стрелковых дивизий (43-я и 268-я), форсирующих реку Тосну с дальнейшей задачей наступления на Синявино - Мгу.

С октября 1942 года являлся армейским инженерным батальоном 67-й армии, соответственно, проводил инженерное обеспечение всех операций, в которых участвовала армия.

В ходе Операции по прорыву блокады Ленинграда обеспечивает форсирование Невы и преодоление минных заграждений войсками 67-й армии, в частности проводит через минные поля танки 118-го батальона, по прорыве укреплений строит мост через Неву, совершенствует укрепления 67-й армии.

Участвует в Ленинградско-Новгородской наступательной операции, отличился при освобождении Мги

26 мая 1944 года переформирован в 53-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 24-й инженерно-сапёрной бригады

Полное наименование 

 53-й отдельный инженерный Мгинский батальон

Подчинение

Командиры  
 майор Парунакян
 майор Мороз Семён Сергеевич

Награды и наименования

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером  
 53-й отдельный сапёрный батальон 201-й стрелковой дивизии 1-го формирования 
 53-й отдельный сапёрный батальон 201-й стрелковой дивизии 2-го формирования 
 53-й гвардейский отдельный сапёрный батальон
 53-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 24-й инженерно-сапёрной бригады
 53-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 61-й инженерно-сапёрной бригады
 53-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 53-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году